Пуйон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Пуйон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди

Див. також
 Пуйо